Harten (kaartspel) - een kleur in een kaartspel.
 De Harten - een buurtschap bij Renkum, Gelderland.